Brangkal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brangkal, Gresik, by, 
 Brangkal, Mojokerto, by, 
 Brangkal, Tuban, by, 
 Brangkal, Bojonegoro, by, 
 Brangkal, Wedi, by, 
 Brangkal, Karanganom, by, 
 Brangkal, Sragen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar